

События 
 Консулы Мессала и Грат.
 Проб поселил на правом берегу Дуная 100 тыс. бастарнов, вытесненных готами из Дакии, поручив оборону границ. Проб попытался сделать то же самое с гепидами, франками и вандалами, но те восстали, и императору пришлось вести с ними грандиозную войну.
 Прокул поднял восстание, объявил себя императором.

Китай
 Император Сыма Янь подчиняет царства Шу и У и объединяет Китай. Население по переписи — 16 млн.человек.

Япония
 280—316 (традиционно (71)-130) — 12-й император Японии Кэйко (традиционно 12-130).

См. также